Ме́льничная улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Казахстан 
 Мельничная улица — улица в городе Актобе.
 Мельничная улица — улица в селе Денисовка Костанайской области.
 Мельничная улица — улица в Караганде.
 Мельничная улица — улица в Таразе.
 Мельничная улица — улица в Уральске.
 Мельничная улица — улица в Усть-Каменогорске.
 Мельничная улица — улица в Шымкенте.

Россия 
 Мельничная улица — улица в Белореченске.
 Мельничная улица — улица в Ижевске.
 Мельничная улица — улица в Иркутске.
 В Канске:
 1-я Мельничная улица.
 2-я Мельничная улица.
 3-я Мельничная улица.
 Мельничная улица — улица в Кирове Кировской области.
 Мельничная улица — улица в Магнитогорске.
 Мельничная улица — улица в Омске.
 В Рузаевке:
 1-я Мельничная улица.
 2-я Мельничная улица.
 Мельничная улица — улица в городе Рыбинске.
 Мельничная улица — улица в городе Самаре.
 В Санкт-Петербурге:
 Мельничная улица — улица в Невском районе.
 Мельничная улица — улица в посёлке Песочный.
 Мельничная улица — улица в Петергофе.
 Мельничная улица — улица в Саратове.
 Мельничная улица — улица в Тимашёвске.
 Мельничная улица — улица в Томске.
 Мельничная улица — улица в городе Тюмени.
 Мельничная улица — улица в Химках.
 В городе Ярославле:
 Мельничная улица.
 2-я Мельничная улица.

Украина 
 Мельничная улица — улица в Донецке.
 Мельничная улица — улица в Житомире.
 Мельничная улица — улица в посёлке Заболотов Ивано-Франковской области.
 Мельничная улица — улица в Луцке.
 Мельничная улица — улица в городе Львове.
 Мельничная улица — улица в селе Маяки Беляевского района Одесской области.
 Мельничная улица — улица в Николаеве Николаевской области.

См. также 
 Мельничный переулок